Areithoos (griechisch ) ist in der griechischen Mythologie:

 Areithoos Korynetes („Keulenschwinger“), von Lykurg getötet
 Areithoos (Wagenlenker des Rhigmon), Thraker, von Achilles getötet (Homer Ilias 20,487)